Steve Smith er navnet på flere personer:

 Steve Smith (amerikansk fodboldspiller)
 Steve Smith (atletikudøver)
 Steve Smith (musiker)